Команов — русская фамилия.

Известные носители:
 Команов, Владимир Геннадиевич (1938—2019) — конструктор ракетно-космической техники, Герой Украины.
 Команов, Геннадий Геннадиевич (1924—2003) — специалист в области ракетной техники, Герой Социалистического Труда.